

Пайн-Айленд — місто, штат Міннесота
 Пайн-Айленд — місто, штат Техас
 Пайн-Айленд — переписна місцевість в окрузі Ернандо, штат Флорида